Куп УЕФА 2003/04.  је била 33. сезона одржавања другог по значају УЕФА клупског такмичења.

Такмичење је почело 12. августа 2003. и завршило се финалним мечом одиграним 19. маја 2004.

Учествовало је 145 клубова из 51 националних савеза.

Квалификације 
Прве утакмице су игране од 12. до 14. августа, а реванш утакмице 27/28. августа 2003.

|}

Прво коло 
Прве утакмице су игране 24/25. септембра, а реванш утакмице 15/16. октобра 2003.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 6. новембра, а реванш утакмице 27. новембра 2003.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 26. фебруара, а реванш утакмице 3. марта 2004.

|}

Осмина финала 
Прве утакмице су игране 11. марта, а реванш утакмице 25. марта 2004.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 8. априла, а реванш утакмице 14. априла 2004.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 22. априла, а реванш утакмице 6. маја 2004.

|}

Финале

Види још 
 Лига шампиона 2003/04.
 Интертото куп 2003.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 2003/04. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 2003/04. у УЕФА такмичењима